Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Younes El Aynaoui ha battuto in finale Félix Mantilla 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (quarti)
  Goran Ivanišević (secondo tuno)
  Albert Portas (primo turno)
  Jiří Novák (quarti)

 Bohdan Ulihrach (semifinali) 
 Younes El Aynaoui (campione) 
 Rainer Schüttler (semifinali) 
 Félix Mantilla (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2002
ATP Tour 2002